Avondjurk (kleding), een type jurk, meestal gedragen tijdens feesten
Avondjurk (album), debuutalbum van Jurk!